Aleksandr Viktorovitch Koutouzov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Kalinine en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2002, il commence sa carrière avec le HK Tver dans la Vyschaïa Liga. L'équipe est reprise par le HK MVD pour cause de problèmes financiers en 2004. L'équipe remporte le deuxième échelon russe en 2005 et accède à la Superliga. Après un bref passage au Neftekhimik Nijnekamsk, il signe au Sibir Novossibirsk en 2008.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| HK Tver || Vyschaïa Liga || 42|| 0|| 0|| 0|| 18|| || || || ||
|-
| 2003-2004|| HK Tver || Vyschaïa Liga || 49|| 0|| 2|| 2|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| HK MVD || Vyschaïa Liga || 32|| 0|| 2|| 2|| 6|| 13|| 0|| 2|| 2|| 12
|-
| rowspan=2|2005-2006||HK Tver || Pervaïa Liga || 19|| 4|| 3|| 7|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK MVD || Superliga || 27|| 1|| 1|| 2|| 10|| 4|| 1|| 0|| 1|| 12
|-
| 2006-2007|| HK MVD || Superliga || 38|| 2|| 4|| 6|| 28|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| HK MVD || Superliga || 56|| 3|| 9|| 12|| 51|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2008-2009|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 4|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Sibir Novossibirsk || KHL || 47|| 6|| 12|| 18|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Sibir Novossibirsk || KHL || 53|| 3|| 8|| 11|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Sibir Novossibirsk || KHL || 53|| 5|| 12|| 17|| 36|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| rowspan=2|2011-2012 || Sibir Novossibirsk || KHL || 31|| 2|| 10|| 12|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Dinamo Moscou || KHL || 4|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Sibir Novossibirsk || KHL || 51|| 5|| 10|| 15|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Sibir Novossibirsk || KHL || 52|| 3|| 11|| 14|| 12|| 10|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
| 2014-2015 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 60|| 7|| 13|| 20|| 29|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2015-2016 || HK CSKA Moscou || KHL || 26 || 1 || 6 || 7 || 6 || 20 || 0 || 4 || 4 || 2
|-
| 2016-2017 || HK CSKA Moscou || KHL || 31|| 4 || 3 || 7 || 24 || 7 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2017-2018 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 7|| 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 41|| 1 || 8 || 9 || 10 || 8 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2019-2020 || HK Spartak Moscou || KHL || 5|| 0|| 0 || 0|| 2|| - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Khimik Voskressensk || VHL || 9|| 2|| 0 || 2|| 2|| - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 2|| 3|| 2|| +6|| align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance à Kalinine
Naissance en novembre 1985
Joueur international russe de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK Tver
Joueur du HK MVD
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Champion de la Coupe Gagarine